Села:
 Заможне — Вінницька область, Барський район
 Заможне — Житомирська область, Житомирський район
 Заможне — Запорізька область, Токмацький район
 Заможне — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року Великомихайлівський район)
 Заможне — Полтавська область, Глобинський район

Селище:
 Заможне — Херсонська область, Бериславський район